Маскуэррас () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кантабрия в составе автономного сообщества Кантабрия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Саха-Нанса. Занимает площадь 55,65 км². Население — 2118 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 46 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Mazcuerras

Муниципалитеты Кантабрии